CMO, sigle composé des trois lettres C, M et O, peut faire référence à :
 Chief Marketing Officer, la personne responsable de la direction marketing d'une entreprise ;
 Cardiomyopathie hypertrophique obstructive ;
 Composition musicale par ordinateur ;
 Chief Mobile Officer, la personne responsable de la direction mobilité d'une entreprise, quelqu'un qui a dans ses attributions la mise à disposition de services sur périphériques mobiles caméléon ;
 Contract manufacturing organization, société ayant pour activité des services de fabrication pour des tiers ;
 Composite à Matrice Organique, un type de matériau composite ;
 Commodore's Messenger Organization, une organisation interne à la scientologie.

CMO est un code qui peut faire référence à :
 , dans la région de Mudug, en Somalie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports